The Normal Heart – opera teatrale del 1985 di Larry Kramer
The Normal Heart – film per la televisione del 2014 diretto da Ryan Murphy